Termin bura ima više značenja.

 Bura
 Bura (film)
 Bura (dramsko delo)‎